151 rok naszej ery
 151 rok przed naszą erą
 151 liczba liczba pierwsza
 galaktyka NGC 151
 planetoida (151) Abundantia
 droga wojewódzka nr 151
 linia kolejowa nr 151
 Sonet 151 Williama Shakespeare'a
 Psalm 151
 151 eskadra myśliwska
 karabin maszynowy MG 151
 filatelistyka: bloki 150-151 - Osiem wizyt duszpasterskich Jana Pawła II do Polski